MED eller Med kan syfta på:

 Medborgerlig samling – svenskt liberalkonservativt parti bildat under 2010-talet, med partiordförande Ilan Sadé
 Med (tidskrift) – numera nedlagd svensk kristen tidskrift
 Med (fordonsteknik) – underdelen av en kälke, släde, sparkstötting etc.
 Mediocris – en molnart